Mändmets ist der Familienname folgender Personen:
 Ilmar Mändmets, (1944–2015), estnischer Agrarexperte und Politiker
 Jakob Mändmets, (1871–1930), estnischer Schriftsteller und Journalist